„Anthems to the Welkin at Dusk“ е втори студиен албум на блек метъл групата Emperor. Достига #28 място във финландската класация. Откриващият китарен риф на „Ye Entrancemperium“ е взет от неназована песен на Mayhem. Също така китариста на Mayhem Евронимус е кредитиран в албума, въпреки че е починал три години преди записите на албума.

Темите в албума се различават от ранните природни и сатанински такива с по-мистични. През 1998 г. албума е ремастериран и преиздаден. Заснет е и видеоклип за „The Loss and Curse of Reverence“.

Състав 
 Исан – вокали, китара, клавиши
 Самот – китара
 Алвер – бас
 Трим – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1997 година